Рицу Доан (; род. 16 июня 1998, Амагасаки, Япония) — японский футболист, полузащитник клуба «Фрайбург» и национальной сборной Японии.

Клубная карьера 
Доан является воспитанником японского клуба «Гамба Осака». Занимался в академии с 13 лет. 3 июня 2015 года дебютировал в Джей-лиге в поединке против «Касима Антлерс», выйдя на замену на 90-й минуте вместо Сю Курата. Всего в дебютном сезоне провёл две встречи. В сезоне 2017 года стал игроком основного состава. 23 июня того же года был отдан в аренду в нидерландский клуб «Гронинген». 13 августа дебютировал за него в поединке против «Херенвена», выйдя в стартовом составе и будучи заменённым на 63-й минуте Томом ван Вертом.

30 августа 2019 года Доан перешёл в ПСВ, подписав пятилетний контракт.

5 сентября 2020 года Доан отправился в аренду в клуб немецкой Бундеслиги «Арминия Билефельд» на сезон 2020/21.

5 июля 2022 года Доан перешёл во «Фрайбург».

Выступления за сборную 
В национальной сборной Японии дебютировал 11 сентября 2018 года в товарищеском матче с командой Коста-Рики.

В декабре 2018 года был включён в заявку на Кубок Азии 2019. 9 января в первом матче группового этапа против Туркмении отличился голом на 71 минуте игры, сделав счёт 3:1. В итоге сборная Японии одержала победу 3:2. В четвертьфинальном матче против сборной Вьетнама, на 57-й минуте забил единственный гол с пенальти, который вывел Японию в полуфинал турнира.

Был включён в состав олимпийской сборной Японии на Олимпиаду 2020.

Был включён в состав сборной Японии на чемпионат мира 2022 в Катаре, на котором забил два гола, по одному в ворота сборной Германии и Испании.

Достижения 
ПСВ
 Обладатель Кубка Нидерландов: 2021/22

Примечания 

Футболисты Японии
Игроки сборной Японии по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Японии по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Игроки ФК «Гамба Осака»
Игроки ФК «Гронинген»
Игроки ФК ПСВ
Игроки ФК «Арминия» Билефельд
Игроки ФК «Фрайбург»